Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 5-ös, továbbá 5A, 5B, illetve M5-ös jelzésű villamosok:

Magyarország 

 5-ös villamos (Budapest)megszűnt
 5A villamos (Budapest)megszűnt
 5B villamos (Budapest)megszűnt

 5-ös villamos (Debrecen)megszűnt

 5-ös villamos (Szeged)megszűnt
 5A villamos (Szeged)megszűnt

Ausztria 

 5-ös villamos (Bécs)

Csehország

 5-ös villamos (Prága)

Lengyelország 

 5-ös villamos (Szczecin)

Németország 

 M5 (Berlin)